Knockdown (deutsch: Niederschlag) steht für:
 die Herunterregulierung eines Gens, siehe Gen-Knockdown
 einen Boxer, der, getroffen durch seinen Gegner, den Ringboden mit einem anderen Teil des Körpers als seinen Füßen berührt, sich mit einem Körperteil außerhalb des Rings aufhält, auf den Seilen hängt oder für nicht ganz bei Bewusstsein und als unfähig den Kampf fortzuführen beurteilt wird.
 Für Knockdowns in Kampfsportarten siehe Knockout (Sport)
 Für einen Song „Knockdown“ (oder KnockDown oder Knock-down oder knockdown) siehe:
 Alesha Dixon
 Dafina Zeqiri
 Dave Fleischer
 Forkhead-Box-Protein P2
 Weezer (The Green Album)

Siehe auch:
 Knockout